Het geslacht Digitaria of de soorten:
Harig vingergras (Digitaria sanguinalis)
Glad vingergras (Digitaria ischaemum)
Vingergras (soort) (Panicum virgatum)